126-й киломе́тр — остановочный пункт на линии Орёл — Брянск, расположенная при её пересечении с улицей Снежетьский Вал, в Фокинском районе города Брянска. Находится на однопутном перегоне Снежетьская — Брянск-Восточный Московской железной дороги.

Общие сведения 
Остановочный пункт состоит из одной низкой сильноизогнутой боковой пассажирской платформы, находящейся к югу от пути. Имеется навес с расписанием, освещение. На платформе расположена неработающая билетная касса. Ограждений и турникетов нет.

Единственный железнодорожный путь в 1974 году электрифицирован переменным током напряжением 25 кВ в составе участка Брянск — Белые Берега протяжённостью 24,1 км. Для пригородного сообщения электрификация не используется — перевозка пассажиров осуществляется дизель-поездами.

Рядом с платформой, на улице Снежетьский Вал, расположен железнодорожный переезд со шлагбаумом. Автомобильное движение через переезд интенсивное.

Прилегающие улицы 
 улица Снежетьский Вал
 улица Белобережская

Городской транспорт 
Приблизительно в 1 км от платформы, на Московском проспекте, расположена важная остановка городского общественного транспорта «Мясокомбинат», откуда можно добраться в любой район города или пересесть на автобус многочисленных пригородных или междугородных направлений (обязательная остановка на кассово-диспетчерском пункте). (По названию этой остановки, платформу 126-й километр часто также неофициально называют «Мясокомбинат»).

С 1970-х гг. по улице Снежетьский Вал (тогда ещё не имевшей названия) началось движение пригородного автобуса 113-А «Мясокомбинат — Большое Полпино» (ныне этот маршрут преобразован в городской, № 16). В 1990-е годы по той же улице началось регулярное движение городских автобусов маршрута № 31, а с начала 2000-х годов — маршрутных такси № 3 и 31.

Остановка четырёх вышеуказанных маршрутов осуществляться непосредственно у переезда, что является существенным недостатком, так как между платформой и местом остановки автобусов не было проложено ни автомобильной дороги, ни тротуара. Людям для пересадки приходится преодолевать расстояние между платформой и переездом вдоль трассы железной дороги, проходя в непосредственной близости от рельсов, что создаёт повышенную опасность и вызывает недовольство у пассажиров.

События 
 3 апреля 2015 года в окрестностях платформы 126-й километр состоялись региональные соревнования по спортивному ориентированию среди юниоров «Весенние краски», собравшие более 130 участников.

Расписание электропоездов 
На платформе имеют остановку все пригородные поезда, курсирующие на линии Брянск — Орёл (по состоянию на октябрь 2015 года — 4 пары ежедневно и 1 дополнительная пара по выходным).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на osm.sbin.ru 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на сайте РЖД
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 Часть 2. «Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Разъезд 31 км на топографической карте масштаба 1:200000 1987 года издания по состоянию местности на 1980-86 гг. 
 Разъезд 31 км на топографической карте масштаба 1:100000 1990 года издания по состоянию местности на 1986 год. 
 Железнодорожная платформа 126 км на Викимапии. 
 Максикарта Брянск. Общественный транспорт 
200214 126 км (платформа, Брянск) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянска